Aleksander III Wielki (356-323 p.n.e.) – król Macedonii 336-323 p.n.e.
 Aleksander III (po 20 p.n.e. - po 37 n.e.) – wnuk króla Heroda I Wielkiego
 Aleksander III (1100/1105-1181) – papież 1159-1181
 Aleksander III (1241-1286) – król Szkocji 1249-1286
 Aleksander III Romanow (1845-1894) – cesarz Rosji 1881-1894

Zobacz też 
 Aleksander I
 Aleksander II
 Aleksander IV
 Aleksander V
 Aleksander VI
 Aleksander VII
 Aleksander VIII